Marc Guillaume peut désigner :
 Marc Guillaume (né en 1940), un économiste français et membre du Cercle des économistes ;
 Marc Guillaume (né en 1964), un haut fonctionnaire français, conseiller d'État et secrétaire général du Gouvernement (2015-2020).